Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 wurde am 11. und 13. August 2013 im Olympiastadion Luschniki der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen.

Ihren dritten Weltmeistertitel nach 2005 und 2007 errang die zweifache Olympiasiegerin (2004/2008), Olympiadritte von 2012, WM-Dritte von 2003, Europameisterin von 2006, Vizeeuropameisterin von 2002 und Weltrekordinhaberin Jelena Issinbajewa aus Russland.
Rang zwei belegte aktuelle Olympiasiegerin und Olympiazweite von 2008 Jennifer Suhr aus den Vereinigten Staaten.
Bronze ging an die kubanische Olympiazweite von 2012 Yarisley Silva.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
11. August 2013, 19:10 Uhr

22 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,60 m. Doch diese Höhe musste gar nicht erst angegangen werden, denn nach Abschluss der Versuchsserien über 4,55 m befanden sich noch zwölf Athletinnen im Wettbewerb (hellgrün unterlegt), genau die für das Finale vorgesehene Anzahl war erreicht. Diese zwölf Wettbewerberinnen bestritten am übernächsten Tag das Finale.

Gruppe A

Gruppe B 

In Gruppe B ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Finale 
13. August 2013, 19:35 Uhr

Video 
 Uncut - Pole Vault Women Final Moscow 2013, youtube.com, abgerufen am 5. Februar 2021

Weblinks 
 World Championships Moskva (Luzhniki) (englisch), abgerufen am 5. Februar 2021
 Women Pole Vault Athletics XIV World Championship 2013 Moskva (RUS) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 5. Februar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Pole Vault, Moscow 2013, S. 319 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 5. Februar 2021
 Leichtathletik-WM 2013: Issinbajewa jubelt über Gold, Rheinische Post Online, rp-online.de, abgerufen am 5. Februar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Moskau